Erik Lundin – scacchista svedese
 Göran Lundin – scrittore e editore svedese
 Karin Lundin – calciatrice svedese
 Kristian Lundin – compositore, produttore discografico e cantautore svedese
 Stefan Lundin – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese